Marcus Porcius Cato Censorius maior, ook Cato de Oude, romeins magistraat en legerofficier
Marcus Porcius Cato (consul in 118 v.Chr.), kleinzoon van Cato de Oude
Marcus Porcius Cato Uticensis minor, ook Cato de Jongere, achterkleinkind van Cato de Oude
Marcus Porcius Cato (IV), de enige zoon uit het huwelijk tussen Marcus Porcius Cato Uticensis minor en Atilia
Marcus Porcius Cato (tribunus plebis), een zoon van Marcus Porcius Cato Salonianus
Marcus Porcius Cato (III), de enige zoon van Marcus Porcius Cato (I)